Psammolyce inclusus är en ringmaskart som först beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1868.  Psammolyce inclusus ingår i släktet Psammolyce och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
inclusus